Демья́н Бори́сович Кудря́вцев (род. , Ленинград) — российский медиаменеджер и предприниматель. С 2001 года управлял медиаактивами Бориса Березовского, с 2005 по 2012 год был на руководящих постах издательского дома «Коммерсантъ», с 2015 по 2020-й владел газетой «Ведомости», на 2022 год у Кудрявцева сохраняется журнальный бизнес, включая National Geographic. В 2014-м открыл консультационное агентство «Ясно. Communications». Известен также как поэт и прозаик.

Биография

Становление и гражданство 
Демьян Кудрявцев родился 17 декабря 1971 года в Ленинграде. Поступил на факультет журналистики Ленинградского университета, но уже в 1990-м репатриировался в Израиль, сменил советский паспорт на израильский. Доучился на филологическом факультете Иерусалимского университета. В те времена он познакомился с Антоном Носиком — будущим популярным блогером рунета и коллегой по проектам. В Израиле Кудрявцев издавал литературный журнал «Обитаемый остров», редактировал интернет-журнал «EYE» — одно из первых профессиональных литературных изданий рунета, вместе с Носиком были журналистами в израильской ежедневной газете «Время» и выпускали к ней неофициальное юмористическое приложение «Вымя».

Первые заработки принесли стихи, дизайн и компьютерная графика: к 3000-летию Иерусалима Кудрявцев подготовил интерактивное путешествие по городу на диске. Запущенный стартап IP-телефонии Delta III не принёс Кудрявцеву достаточно прибыли, поэтому он начал искать работу на российском интернет-рынке.

С 1995 года Кудрявцев частично жил в Москве, развивая различные медиа- и интернет-проекты. В частности, был одним из акционеров и руководителей провайдерской компании Cityline. Вместе с Кудрявцевым над интернет-контентом для провайдера работал Артемий Лебедев: в то время они основали компанию WebDesign — в будущем «Студия Артемия Лебедева». Cityline финансировала компанию Netskate, генеральным продюсером которой был Кудрявцев, она в свою очередь вела десятки проектов, среди которых были «Анекдот.ру» и блог Антона Носика «Вечерний Интернет». Помимо этого, Кудрявцев был издателем журнала Internet и делал ряд проектов (forum.msk.ru, веб-сайт группы «Аквариум», портал Dorenko.net и другие). К моменту продажи Cityline в 2001 году, Кудрявцев владел 10 % акций компании, что сделало его к 30 годам долларовым миллионером.

Во времена работы в Cityline Кудрявцев познакомился с Борисом Березовским, который стал акционером компании в 1998 году. По версии «Медузы», Кудрявцев сдружился с Березовским в том числе после успешной презентации идеи олигарха о создании Таможенного союза СНГ перед премьер-министрами стран содружества, а после помогал с политическими проектами, в которых участвовал Березовский. Так, шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Андрей Васильев (издательский дом принадлежал Березовскому), ещё в 1999 году отмечал креативность Кудрявцева на совещании по избирательной кампании движения «Единство» — он фактически написал предвыборную концепцию, помогал с первыми предвыборными речами Владимира Путина. Кудрявцев участвовал в управлении медиаактивами Березовского: каналом ОРТ, издательством «Коммерсантъ», радиостанцией «Наше радио» и телеканалом ТВ-6. В 2000-м готовил сделку по продаже ОРТ Роману Абрамовичу.

С распадом СССР Кудрявцев не успел подтвердить российское гражданство и получить национальный паспорт, его многократная российская виза была аннулирована в 2001 году. В том же году состоялась продажа Cityline телекоммуникационной компании Golden Telecom, после чего Кудрявцев уехал в Лондон вслед за переехавшим туда Березовским.

Получить постоянную визу ему удалось только в 2005-м, а российское гражданство — в 2009-м. Журналисты писали, что после 2014 года Кудрявцев попытался отказаться от израильского гражданства, чтобы соблюсти российский закон о доли владения СМИ зарубежными гражданами, однако подтверждений этому нет. В июле 2017 года МВД РФ лишило Кудрявцева российского гражданства. Согласно позиции МВД, Кудрявцев изначально указал неверные сведения. Сам Кудрявцев в интервью Елизавете Осетинской говорил, что анкету составлял сотрудник ФМС, а он не проверил результат — ошибки в анкете послужили поводом. Причиной отзыва гражданства Кудрявцев называет месть за публикации в подконтрольных ему изданиях разоблачительных материалов о коррупции российских чиновников.

Политтехнологии 
Демьян Кудрявцев помогал Березовскому в его политических проектах. При этом известно, что он не всегда разделял взгляды олигарха. В 2004-м Кудрявцев поспорил с Березовским из-за ситуации на Украине: Березовский изначально поддержал финансово Виктора Ющенко, но потом перешёл на сторону Юлии Тимошенко. Кудрявцев был против смены взглядов, как политтехнолог он участвовал в «оранжевой революции» в Киеве. Год спустя, в 2005-м, он возглавил предвыборную группу будущего президента Киргизии Курманбека Бакиева, попав на «тюльпановую революцию».

Кудрявцев известен симпатией к российским оппозиционным кандидатам. В 2012-м вместе с Юрием Сапрыкиным они модерировали теледебаты на канале «Дождь» рамках выборов в Координационный совет оппозиции.

В октябре 2017 года, после публикации в «Ведомостях» (принадлежащих на тот момент Кудрявцеву) открытого письма Ксении Собчак о выдвижении в президенты, появились слухи, Кудрявцев согласился стать её консультантом, некоторые СМИ приписывали ему авторства лозунга «кандидат против всех» и даже называли Кудрявцева руководителем предвыборного штаба, а настоящего руководителя Игоря Малашенко — номинальной фигурой. Кудрявцев и Собчак отрицали слухи о его лидерстве в штабе, но не о частных консультациях, сам Кудрявцев ссылался на российское законодательство, согласно которому человек без гражданства не имеет права принимать участие в выборах или работать сотрудником штаба.

В 2020-м Кудрявцев в числе прочих топ-менеджеров медиа вступился за содержащегося под стражей и обвиняемого в госизмене журналиста, бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», Ивана Сафронова и подписал личное поручительство.

Вплоть до закрытия радиостанции «Эхо Москвы» в 2022 году Кудрявцев был регулярным гостем передачи «Особое мнение».

Медиабизнес 

В 2005 году Березовский начал преобразования издательского дома «Коммерсантъ». Часть старой редакции занялась выпуском «Коммерсантъ-Украина», в ИД были назначены новые главный редактор и генеральный директор. Второй сразу не сошёлся характерами с командой, поэтому уже 3 января 2006 года гендиректором издательства, а после — и одноимённого медиаходинга, стал сам Демьян Кудрявцев. На этом посту он оставался до июня 2012 года, несмотря на продажу актива в 2006-м Алишеру Усманову.

За время работы в холдинге с помощью Антона Носика Кудрявцев пытался запустить «Коммерсантъ-ТВ» (ещё в 2009 году Кудрявцев вошёл в совет директоров телеканалов «7-ТВ» и «Муз-ТВ»), но канал не стал популярным. Ещё один проект — журнал Citizen K — за пять лет с 2007-го тоже не вышел на окупаемость. Оба проекта были закрыты с уходом Демьяна Кудрявцева. Успешным стал «Коммерсантъ-FM», запущенный в 2010 году. В 2012-м за создание мультимедийного холдинга ИД «Коммерсантъ» Кудрявцеву вручили гран-при премии «Медиаменеджер России».

Последний год работы Кудрявцева в издательском доме сопровождался конфликтом Администрации президента (АП) и журнала «Коммерсантъ-Власть», освещавшего выборы. Кудрявцев брал на себя ответственность за выходившие материалы.

После ухода из медиахолдинга основал 2014 году консалтинговое и коммуникационное агентство «Ясно. Communications», работающее до сих пор. В публичном портфолио компании среди прочего разработка концепции Долины МГУ для фонда «Инопрактика», проект не реализован.

В 2013-м Кудрявцев с бизнес-партнёрами Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром решили приобрести русские активы финского издательского дома Sanoma Independent Media, главным из которых была газета «Ведомости». «Мы всегда претендовали на долю в „Бизнес Ньюс Медиа“ [российская выпускающая компания Sanoma], были готовы рассматривать журнал Harvard Business Review, газету The Moscow Times. Но Sanoma продавала их вместе с глянцевым блоком. Поэтому мы тоже рассматривали активы совместно и целиком. В таком виде сделка казалась для меня, даже с партнерами, слишком дорогой», — комментировал намерения Кудрявцев. Помимо «Ведомостей» и The Moscow Times в сделку вошли бренды и лицензии на издание русских версий журналов Men’s Health, Women’s Health и National Geographic. Пока шли переговоры с Sanoma, Россия присоединила Крым, последовавшие западные санкции и принятый российский закон, запрещающий иностранцам владеть более 20 % акций в российских медиа, ускорили сделку. О переговорах стало известно в декабре 2014 года, главред «Ведомостей» Татьяна Лысова высказывала недовольство, что топ-менеджмент издания не пригласили к обсуждению. По словам Демьяна Кудрявцева, представители власти были в курсе сделки, но покупку авторитетного издания в АП он не согласовывал и прямого запрета не получал.

Сделка о покупке 33,3 % акций Sanoma в газете «Ведомостей» (такие же доли принадлежали Dow Jones, издающей Wall Street Journal, и FT Group, выпускающей Financial Times) была закрыта в мае 2015-го. В ноябре того же года Кудрявцев с партнёрами приобрели оставшиеся 2/3 акций издания. При этом из-за сложностей с израильским гражданством все издания, включая «Ведомости» и The Moscow Times, пришлось оформлять на жену. По данным «Медузы», одновременно Кудрявцев хотел купить и российскую дочку Axel Springer, издающую Forbes, но не смог договориться.

В марте 2020-го стало известно о подготовке «Ведомостей» к продаже, покупателем 100 % акций газеты стало АО «Саппорт», которое контролировали основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Ерёмин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. На 2022 год единственным владельцем «Ведомостей» является Ерёмин. С февраля 2021-го Кудрявцев и бывшие партнёры по «Ведомостям» в судебном порядке пытаются получить долги по роялти с новых владельцев издания.

В мае 2020-го «Ведомости», The Bell, «Медуза» и Forbes выпустили совместное расследование, в котором говорится, что за сменой акционеров «Ведомостей» может стоять «Роснефть», и что она опосредованно являлась крупнейшим кредитором Кудрявцева и его партнёров с 2016 года, что потенциально давало компании возможность влиять на редакционную политику издания>. В свою очередь Кудрявцев в ответ на расследование обращал внимание, что компания брала кредит в Газпромбанке в 2016 году, то есть через год после покупки «Ведомостей», деньги пошли на развитие смежных медиаактивов. По его словам, деловой партнёр Дмитрий Босов «реструктурировал долг с одного банка на другую аффилированную компанию, на другой госбанк» — так кредит перешёл из Газпромбанка к ВБРР, который контролируется «Роснефтью», а уже через год долг был погашен. Кудрявцев отмечает, что политического влияния на газету «Роснефть» оказывать не могла.

Литературное творчество 
Писать стихи Демьян Кудрявцев начал ещё в Израиле. На 2022 год его работы опубликованы в книгах «Стихотворения» (1991), «Практика русского стиха» (2002, предисловия написаны Эдуардом Лимоновым и Андреем Вознесенским), «Имена собственные» (2006), «Гражданская лирика» (2013, предисловие Марии Степановой), поэма «Уроки латыни» (2022).

Известен и как переводчик, среди его работ стихи Уистена Хью Одена. В прозе дебютировал романом 2008 года «Близнецы», получившим литературную премию журнала «Октябрь» и вошедшим в шорт-лист премии имени Андрея Белого и лонг-лист «Национального бестселлера», а в 2014-м попавший в шорт-лист премии «НОС» в номинации «Инспектор НОС» как одна из лучших детективных книг постсоветского периода.

Это не кино. Не детектив. И даже не политический триллер, даром что роман чем-то сродни «Трепету намерения». И к тому же это не проза. А чего нельзя в романе (много чего), то в стихах можно — на то они и стихи.— поэт и критик Станислав Львовский о романе «Близнецы»

В 2014-м в театре «Новая Опера» показали оперную постановку «Щелкунчик» на музыку одноимённого балета Петра Чайковского (режиссёр-постановщик, хореограф Алла Сигалова), поэтическое либретто к которой написал Демьян Кудрявцев. Эти же стихи легли в основу оперно-цирковой постановки «Щелкунчик в Зарядье», которая идёт с 2018 года.

Кудрявцев спонсировал старейший литературный конкурс рунета «Тенёта». В 2022-м он анонсировал годичный семинар для поэтов, выручка от которого будет передана в благотворительный фонд «Вера».

Библиография

Семья 
 Жена — Яна Мозель-Кудрявцева
 Дочь — Хана
 Сын — Яков

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь», 4 июня 2015 года (архив)

Русские поэты
Русские писатели XX века
Медиаменеджеры
Участники Оранжевой революции
Лишённые или отказавшиеся от гражданства России